<noinclude>
Рейніш — прізвище.

Відомі носії 
 Рейніш Ольга Михайлівна (*1965) — українська шашистка, чемпіонка світу з російських шашок 1996 року та бронзовий призер 1994, 2005 років.
 Рейніш Світлана Михайлівна (*1987) — українська медіахудожниця і режисер.
 Тімоті Рейніш — британський диригент.

Див. також 
 Рейниш